Mikado – appellativo dato agli imperatori del Giappone
 Mikado – tipo di seta originaria del Giappone, consistente e rigida, ideale per gli abiti da sposa
 Mikado – gioco originario della Cina conosciuto in Italia anche con il nome di Shangai
 Mikado – tipo di rodiggio delle locomotive a vapore
 Mikado – film del 1939 diretto da Victor Schertzinger
 Mikado Film – casa di produzione e distribuzione cinematografica indipendente
 The Mikado o The Town of Titipu – opera comica in due atti, con musiche di Arthur Sullivan e libretto di W. S. Gilbert
 Mikado – bastoncini ricoperti di cioccolato della Mondelēz International